Численность населения Ставропольского края по данным Росстата составляет  человек (). Плотность населения —  человек/км2 (). Городское население —  % ().

Динамика численности 
Данные переписей населения 1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 годов приведены без учёта Карачаевской АО, Черкесской АО, Карачаево-Черкесской АО, входивших в состав Ставропольского края до 1990 года; данные переписи 1897 и оценки 1912 года охватывают Ставропольскую губернию:

Данные переписей населения 1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 годов приведены с учётом Карачаевской АО, Черкесской АО, Карачаево-Черкесской АО, входивших в состав Ставропольского края до 1990 года; данные оценки численности на 1926 год охватывают лишь Ставропольский округ; данные переписи 1897 и оценки 1912 года — Ставропольскую губернию:

Демография 

Для края характерна естественная убыль населения. В 2010 году на 1000 человек населения рождаемость составила 11,9; смертность — 12,4; естественная убыль — 0,5. Младенческая смертность — 8,3.

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав 
Большинство населения края составляют русские. Традиционно велики в крае этнические общины армян, украинцев и греков. В последние десятилетия возросло количество проживающих в крае дагестанских народов, особенно даргинцев (2,1 %).

На востоке и северо-востоке края проживают чеченцы (0,5 %). В предгорных районах — карачаевцы (0,6 %), и абазины (0,1 %).

 Динамика 
По данным Всесоюзных переписей населения 1959, 1979 и 1989 годов (без учёта входившей в тот период в состав края Карачаево-Черкесской АО) и Всероссийских переписей населения 2002, 2010 и 2021 годов:

Населённые пункты

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Примечания

Ссылки 
 Этническая карта Ставропольского края.

Ставропольский край